Albesi – abitanti di Alba (Italia)
Albesi – abitanti di Albe (Massa d'Albe)
Albesi – abitanti di Albi (Italia)